Yamané peut désigner :
 Yamané, la localité située dans le département de Pâ au Burkina Faso.
 Yamané, la localité située dans le département de Rouko au Burkina Faso.

Homonymie de localités